, ꭒ (U с крюком) — буква расширенной латиницы, используемая в алфавите Руссело-Жийерона.

Использование 

Использовалась в первом издании «Американского словаря английского языка» Ноя Уэбстера для указания на то, что буква u, которую она заменяет, читается как .

В алфавите Руссело-Жийерона обозначала звук , в то время как u обозначала звук 

В Dictionary of pronunciation Сэмьюэла Нури 1981 года обозначала звук .

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Примечания

Литература

Ссылки